Valla kan syfta på:

Geografi

Frankrike 
 La Valla-en-Gier – en kommun i departementet Loire i Frankrike
 La Valla-sur-Rochefort – en kommun i departementet Loire i Frankrike

Italien 
 Vallà – en ort i provinsen Treviso i Italien,

Sverige 
 Valla, Katrineholms kommun – en tätort i Katrineholms kommun
 Valla kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad som tillhör Katrineholmsbygdens församling
 Anstalten Valla – en tidigare kriminalvårdsanstalt i Katrineholms kommun
 Valla, Bräcke kommun – en by i Bräcke kommun
 Valla, Täby kommun - en kommundel i Täby kommun
 Valla, Östersund – en stadsdel i Östersund
 Valla, Krokoms kommun – en by i Offerdal, Krokoms kommun
 Valla och Gålby – en småort i Kinda kommun
 Valla socken – Bohuslän
 Valla församling – en församling i Göteborgs stift
 Valla kyrka, Bohuslän
 Valla landskommun – en f.d. kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Valla tingslag – ett gammalt tingslag i Västergötland
 Valla, Linköping – en stadsdel i Linköping
 Campus Valla – Linköping
 Valla fritidsområde – ett fritidsområde i Linköping
 Vallaskogen – ett naturreservat i stadsdelen Östra Valla, Linköpings kommun
 Valla folkhögskola – Linköping
 Kulturföreningen Valhall Ungdomens Hus – Valla ungdomens hus i Falun
 Valla gård - en tidigare gård i Årsta i södra Stockholm
 Valla torg – öppen plats i Årsta
 Valla, Röks socken – herrgård i Ödeshögs kommun.

Österrike 
 Det ungerska namnet för Wallern im Burgenland – en ort och kommun i förbundslandet Burgenland i Österrike,

Personer 
 Esat Valla – kosovoalbansk konstnär
 Gerd-Liv Valla – norsk tidigare LO-ledare och justitieminister
 Jean-Claude Valla – fransk författare
 Lorenzo Valla – italiensk renässanshumanist
 Trebisonda Valla – italiensk friidrottare
 Anders Andersson i Valla-Sörgården, svensk gästgivare och riksdagsman

Övrigt 
 -valla – ett svenskt ortnamnsefterled
 Skidvalla – en typ av klister som påförs en skidas undersida
 Valla djur, se vallning
 Stora Valla – en fotbollsanläggning i Degerfors
 Athysanella valla – insektsart
 Linköpings VC (Team Valla) – en volleybollklubb
 Valla-Ljots saga – en av islänningasagorna